Новеллино — многозначный термин.

 «Новеллино» — сборник коротких рассказов исторического, частью анекдотичного содержания, появившейся не ранее 1281 года.
 «Новеллино» — сборник новелл Томмазо Гуардати, иначе Мазуччо; опубликован в Неаполе в 1476 году.

 Фамилия
 Новеллино, Вальтер (род. 1953) — итальянский футболист, игравший на позиции полузащитника, тренер.